The Third Degree – opera teatrale di Charles Klein

Film
 The Third Degree – film del 1913 diretto da Barry O'Neil
 The Third Degree – film del 1919 diretto da Tom Terriss
 The Third Degree – film del 1926 diretto da Michael Curtiz